Krásná Hora kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Krásná Hora nad Vltavou, ort, Mellersta Böhmen, 
 Krásná Hora (ort i Tjeckien), Vysočina, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar